2007 Голяма награда на Европа е 17-о за Голямата награда на Европа и десети кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 22 юли 2007 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа